Ла́йнас Уи́льям Ро́уч (, род. 1 февраля 1964, Манчестер, Ланкашир, Англия) — английский актёр.

Ранняя жизнь 
Роуч родился в Манчестере в Ланкашире у актёра сериала «Улица Коронации» Уильяма Роуча () и актрисы Анны Кроппер (). Роуч учился в школе Бишоп Луффа () в Чичестере, графство Суссекс и в независимой школе Ридал () в Колвин-Бэй, Северный Уэльс. Он изучал актёрское мастерство в Центральной школе ораторства и драмы ().

Личная жизнь 
В 2002 году женился на актрисе Розалинде Беннет () в Малверне в графстве Вустершир.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы